TyC Sports Internacional es un canal de televisión por suscripción deportivo latinoamericano de origen argentino. Es la señal internacional del canal argentino TyC Sports, distribuido en el resto de países de la región. Fue lanzado en 1996 y posee dos señales: una dedicada para el público hispanoamericano y otra para la audiencia hispana radicada en Estados Unidos.

Señales 
Las 2 señales son emitidas en alta definición de forma nativa en simultáneo con la señal en resolución estándar.
Señal Panregional: Disponible para toda Hispanoamérica. 
Señal Norteamericana: Disponible para los Estados Unidos. A diferencia de la señal panregional esta emite de forma exclusiva todos los partidos de la Primera División Argentina, incluyendo los partidos de Boca Juniors y River Plate.

Programación 
La programación de TyC Sports está conformada, además de las transmisiones deportivas en vivo, por una gran cantidad de programas en su mayoría en vivo y de producción propia. Estos programas cubren las distintas disciplinas del deporte en diferentes formatos y estilos como los noticieros, magazines y programas de deportes especializados.

Referencias

Enlaces externos 
 

Canales de televisión deportivos
Canales de televisión por suscripción de Latinoamérica
Canales de televisión de Argentina fundados en el siglo XX
Canales y estaciones de televisión fundados en 1996
Televisión de Argentina en 1996